2 Pułk Pancerny (II RP)
 2 Pułk Czołgów – pułk czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
 2 Sudecki Pułk Czołgów – pułk czołgów ludowego Wojska Polskiego powstały w wyniku przeformowania 2 Brygady Pancernej z 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego
 2 Pułk Pancerny – jednostka pancerna Polskich Sił  Zbrojnych  na Zachodzie